Переворот в Киргизии — может означать:
 Переворот в Киргизии (2010) — насильственная смена власти в Киргизии в апреле 2010 года;
 Тюльпановая революция — насильственная смена власти в Киргизии в марте 2005 года.
Революция в Киргизии — насильственная смена власти в Киргизии в октябре 2020 года.